PDFDoclet es un doclet javadoc escrito por Marcel Schoen que produce la salida PDF para una determinada API de java.

Algunas características son:
 No se requiere software adicional (100% puro Java).
 Crea PDF similar a la Javadoc HTML.
 Completamente configurable a través de propiedades de archivo.
 Inserción de la costumbre fuentes TrueType.
 Soporte para caracteres de idiomas Chinese-/Korean-/Japanese.
 Filtrado de API para crear sólo un extracto de una API, a partir de etiquetas personalizadas.
 Página de título opcional (externa o un archivo PDF o predefinido).
 Importación de páginas PDF.
 Importación de HTML PDF o páginas adicionales como apéndices.
 Marcadores personalizados pueden ser creados a través de comentarios HTML en páginas HTML.
 Los saltos de página personalizado puede ser activado a través de comentarios HTML en páginas HTML para mejorar las impresiones.
 Índice alfabético de todas las clases y los miembros al final del documento.
 El apoyo de varias etiquetas de HTML incrustado
 Cifrado opcional de documento.
 Personaliza del orden de los paquetes.

Enlaces externos 
Sourceforge.

Herramientas de desarrollo para Java
Generadores de documentación